Verkligheten kan syfta på:
 Verklighet, filosofiskt begrepp
 Verkligheten (konstgalleri)
 Verkligheten (radioprogram)